Джей-ліга 2014 — 22-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Гамба Осака.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нісікава Сюсаку
 Ота Косуке
 Морісіге Масато
 Сіотані Цукаса
 Сібасакі Гаку
 Муто Йосінорі
 Léo Silva
 Ендо Ясухіто
 Окубо Йосіто
 Усамі Такасі
 Patric

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2014 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2014 в Японії